Con questa parola si possono indicare:
Fregata, un tipo di nave militare. 
Fregata, un genere di uccelli della famiglia Fregatidae.